Viento blanco puede hacer referencia a:
Ventisca, tormenta de nieve, hielo y granizo, producida generalmente en zonas de montaña bajo 0 °C.
Viento blanco (ópera), ópera chilena en dos actos, estrenada en 2008, basada en la Tragedia de Antuco.